Bellona je lahko:
 HMS Bellona - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 asteroid 28 Belona (mednarodno ime Bellona)
 Bellona Island
 Bellona, Caserta (Italija)
 Bellona, rimska boginja vojne